Campionatul European de Curling Feminin din 2017 a avut loc în perioada 17 - 25 noiembrie în St. Gallen, Elveția. Câștigătoarea Grupei valorice C ale cărei meciuri s-au disputat în luna mai în Andorra, a promovat în Grupa B.

Scoția, a devenit campioană europeană pentru a treia oară. Scoția, Suedia, Elveția, Italia, Rusia, Germania și Cehia s-au calificat direct pentru campionatul mondial de curling masculin din 2018 Ford care va avea loc în Las Vegas, Statele Unite ale Americii, în timp ce echipa clasată pe locul al optulea, Danemarca, a jucat trei meciuri de baraj împotriva echipei care a câștigat Grupa valorică B, Finlanda. Danemarca a câștigat două din cele trei meciuri jucate astfel că s-a calificat pentru campionatul mondial din 2018.

În Grupa valorică B, Finlanda a câștigat turneul și, alături de Letonia, a promovat în Grupa valorică A, în timp ce Polonia și Belarus au retrogradat în Grupa valorică C.

Grupa A
Toate meciurile se desfășoară la Eissportzentrum Lerchenfeld din St. Gallen.

Echipe

Clasament Faza fiecare cu fiecare

Rezultate turneu fiecare cu fiecare

Etapa a 9-a
Joi, 23 noiembrie, 14:00

Play-off

Semifinale

Meciul pentru medalia de bronz

Finala

Baraj pentru calificare la campionatul mondial 2018

Meciul 1

Meciul 2

Meciul 3

Grupa valorică B
Toate meciurile s-au desfășurat la Eissportzentrum Lerchenfeld din St. Gallen.

Echipe

Clasament Faza fiecare cu fiecare

Rezultate turneu fiecare cu fiecare

Etapa a 9-a

Play-off

Semifinale

Meciul pentru locul al treilea

Finala

Grupa valorică C
Toate meciurile s-au desfășurat în martie 2017 în Andorra.

Grupa valorică C și-a desfășurat partidele în luna mai 2017 în Andorra. 

Câștigătoarea competiției, Spania, și ocupanta locului al doilea, Polonia, au obținut calificarea la Campionatul European 2017 Grupa valorică B care a avut loc în noiembrie la St. Gallen, Elveția.

Echipe

Clasament Faza fiecare cu fiecare

Rezultate turneu fiecare cu fiecare

Play-off

Tie-break

Meciul pentru locul 1

Câștigătoarea a promovat în competiția pentru Grupa B valorică.
Învinsa s-a calificat pentru meciul pentru locul al doilea.

Meciul pentru medalia de bronz

Câștigătoarea se califică în meciul pentru locul al doilea.

Meciul pentru locul al doilea

Referințe

Legături externe
[ Site web oficial http://www.worldcurling.org/ecc2017 ]

Curling
Campionatul European de Curling
Competiții sportive internaționale găzduite de Elveția